I liga polska w koszykówce mężczyzn – 51. edycja mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn, po raz 38. przeprowadzona w formule ligowej (I poziom ligowy). Organizatorem rozgrywek był Polski Związek Koszykówki (PZKosz.), a wzięło w nich udział 12 drużyn. Po raz pierwszy w historii - zarówno ligowych rozgrywek koszykarskich, jak i w ogóle gier zespołowych w Polsce - zaplanowano fazę play-off. Zwycięzcą fazy zasadniczej został Lech Poznań, a mistrzem Polski (triumfatorem play-offów) – Zagłębie Sosnowiec.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 7. miejsce

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Baildon Katowice i Społem Łódź.

Czołówka strzelców 
 Eugeniusz Kijewski (Lech Poznań) - 758
 Krzysztof Fikiel (Wisła Kraków) - 709
 Jerzy Binkowski (Gwardia Wrocław) - 709
 Dariusz Zelig (Śląsk Wrocław) - 641
 Leszek Doliński (Śląsk Wrocław) - 639
 Mieczysław Młynarski (Górnik Wałbrzych) - 636
 Justyn Węglorz (Zagłębie Sosnowiec) - 631
 Jacek Międzik (Wisła Kraków) - 616
 Dariusz Szczubiał (Zagłębie Sosnowiec) - 540
 Zenon Kozłowski (Górnik Wałbrzych) - 530

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1984/1985

Polska Liga Koszykówki
1984 w koszykówce
1985 w koszykówce
1984 w polskim sporcie
1985 w polskim sporcie